Erebia pseudolivonia är en fjärilsart som beskrevs av Pionneau 1930. Erebia pseudolivonia ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
pseudolivonia